— японская фамилия.

Персоналии 
 Хоси, Нацуми (род. 1990) — японская пловчиха.
 Хоси, Синъити (1926—1997) — японский писатель-фантаст.
 Хоси, Соитиро (род. 1972) — японский сэйю.

Другие значения 
 Хоси — традиционный отель (рёкан) в городе Комацу префектуры Исикава, Япония.